Guillaume Cossou, karatéka français
Lucien Cossou, footballeur français
Mathieu Cossou, karatéka français